Me an' Bill – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell 
Me an' Bill – cortometraggio del 1914 diretto da Colin Campbell